Ла́нда — єврейське прізвище.

 Ланда Лев Наумович (1927, Ростов-на-Дону — 1999) — російський психолог.
 Ланда Марина Анатоліївна (1960, Ленінград) — російський музикант, композитор, теле- і радіоведуча.
 Ланда Наум Мойсейович (1928, Стара Ушиця — 1998) — російський філософ.
 Ланда Роберт Григорович (1931) — російський учений-арабіст, ісламознавець, доктор історичних наук, професор.
 Ланда Семен Семенович (1923, Одеса — 1990, Ленінград) — російський історик.
 Ланда Яків Семенович (1948, Одеса — 2005, Ганновер) — російський письменник.

 Ланда () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Єврейські прізвища